Нив Макинтош (, род. 9 апреля 1972) — шотландская .

Биография 
Родилась в Пейсли (Шотландия), детство и юность провела в Эдинбурге. Потом она переехала в Глазго, где училась актёрскому мастерству в Королевской шотландской академии музыки и драмы, окончив которую она гастролировала в театрах города Перте и в Малом театре острова Малл.

Кино и телевидение 
Мировую известность, вероятно, получила после роли Фуксии в «Тёмном королевстве» и Берил Стэплтон в «Собака Баскервилей».
Наряду с её телевизионными работами она появилась в фильмах «Любовь и рак лёгких» (Love and Lung Cancer), «Цыганка» (Gypsy Woman) и «Последний шанс» (One Last Chance). Главные роли она сыграла в нескольких новых фильмах «Контейнер», «Весна 1941» «Будь собой и конец всему», за которую была отмечена наградами.

В 2010 году она получила роль мадам Вастры в сериале «Доктор Кто».

Личная жизнь 
Нив была замужем за оператором Алексом Сахлой, с которым познакомилась в 1999 году на съёмках сериала Психоз. Они развелись в 2006 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки